Tatik (), Teil des Namens von:
 Tatik Papik, Monument in Stepanakert; Nationalsymbol von Berg-Karabagh

Siehe auch:
 Tatık, Name mehrere Ortschaften in der Türkei